Aviação
 Stardust (sonda espacial)

Música
 Stardust (banda), banda francesa
 Stardust: The Great American Songbook III, álbum de Rod Stewart
 Stardust (álbum de John Coltrane)
 Stardust (álbum de Willie Nelson) 

Livros e filmes
 Stardust (livro de 1999), um romance ilustrado, por Neil Gaiman e Charles Vess
 Star Dust (filme de 1940), com Linda Darnell

 Stardust (filme de 1974), com Larry Hagman, sobre a carreira de um astro de rock
 Stardust (filme de 2007), com Claire Danes e Sienna

Pessoas 
 Cody Rhodes, lutador conhecido como Stardust

Desambiguação